Diese Liste nennt die Mitglieder der Landstände der Königreiche Galizien und Lodomerien im Jahr 1845. 

Hinweis: Diese Mitglieder der Landstände waren qua Amt bzw. Herkunft dort Mitglied. Die Aufnahme in diese Liste impliziert nicht, dass sie auf Landtagen anwesend waren, sondern beschreibt nur deren Recht, auf Landtagen zu erscheinen. Da nach 1845 keine Sitzung der Landstände mehr stattfand, ist dies daher faktisch die letzte Liste der Mitglieder der Landstände. Die Schreibweise der Namen ist dem Provinzial-Handbuch entnommen. Die Vornamen sind vielfach germanisiert und geben nicht die polnische oder ukrainische Schreibweise wieder.

 Provinzial-Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien 1845, S. 191 ff., Online

!
!
Liste (Abgeordnete)
Politik 1845